Crow River (englisch „Krähenfluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Crow River (Neuseeland), in Neuseeland
 Crow River (Michigan), im Bundesstaat Michigan, Vereinigte Staaten
 Crow River (Minnesota), im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten
 Crow River (Porcupine), im Territorium Yukon, Kanada
 Crow River (Ontario), in der Provinz Ontario, Kanada

Siehe auch:
 Old Crow River, Nebenfluss des Porcupine River im Territorium Yukon, Kanada
 Crow Creek